Locomotive
 Locomotive Music
 Locomotive, un groupe musical britannique formé dans les années 1960 
 La Locomotive (boîte de nuit)
 Une locomotive est une enseigne commerciale qui augmente significativement tout l'achalandage du voisinage.

Voir aussi 
 
 « La Locomotive tchèque »